Södersund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södersund, Houtskär, Åboland, 
 Södersund, Korpo, Åboland,